Гран-при Австралии 2002 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на трассе в Альберт-парке в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 3 марта 2002 года.



Гонка 

|}

 На Гран-при дебютировали Фелипе Масса, Такума Сато, Алан МакНиш и Марк Уэббер.
 Столкновение на старте, в котором автомобиль Williams Ральфа Шумахера полетел вверх после контакта с колесами Ferrari Рубенса Баррикелло вызвало завал, выведший из гонки 8 машин.
 Хайнц-Харальд Френтцен был дисквалифицирован из-за того, что покинул пит-лейн на красный свет.
 Энрике Бернольди был дисквалифицирован за смену автомобиля после начала прогревочного круга.
 Первые очки в истории команды Toyota (6е место Мики Сало).
 Первые очки в карьере Марка Уэббера.
 Первый подиум в карьере Кими Райкконена.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Австралии